NIS eller Nis har flere betydninger:

 Niš – by i Serbien.
 Nis (drengenavn) – et drengenavn.
 Naval Investigative Service – forgænger for NCIS.
 NiggerenISlæden (N.I.S.) – andet navn for rapperen Johnson